Новогеоргиевский — название населённых пунктов в России:

 Новогеоргиевский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Новогеоргиевский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Новогеоргиевский — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Новогеоргиевский — посёлок в Узловском районе Тульской области.
 Новогеоргиевский — посёлок в Брединском районе Челябинской области.

См. также 
 Новогеоргиевский сельсовет